Pfarrkirche Aigen steht für:

 Pfarrkirche Aigen im Ennstal zum Hl. Florian, Aigen im Ennstal, Steiermark
 Pfarrkirche Salzburg-Aigen zum Hl. Johannes d.T., Stadt Salzburg

Siehe auch: 
 Aigen